Peter Murray peut désigner :

Patronymes 
Pete Murray (né en 1969), auteur compositeur-interprète australien ;
 Pete Murray (né en 1925), présentateur de radio et de télévision britannique ;
 Pete Murray, musicien américain.

 Peter Murray (né en 1944), journaliste d'architecture britannique ;
 Peter Murray (1920-1992), professeur et historien de l'art britannique ;
 Peter Murray, professeur en éducation britannique ; 
 Peter Murray, producteur et manageur indépendant écossais, fondateur du label de musique Murrayfield Music ; 
 Peter J. Murray (né en 1951), mathématicien et écrivain britannique ;
 Peter Marshall Murray (1888-1969), physicien américain.

Noms composés 
 Peter Murray-Rust (né en 1941), chimiste britannique
 Peter Murray-Willis (1910-1995), joueur de cricket britannique